Spencer Smith (drummer)
 Spencer Smith (triatleet)